MNR ist die Abkürzung für:

 Medizinisch-Neurologisch-Radiologische Klinik am Universitätsklinikum Düsseldorf 
 Mouvement National de la Révolution, eine ehemalige Partei in der Republik Kongo
 Mouvement national républicain, eine französische rechtsextreme politische Partei
 Movimiento Nacionalista Revolucionario, eine bolivianische Partei
 Movimiento Nacional Revolucionario, eine salvadorianische Partei
 Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Kirche in Russland (zuvor Mittheilungen und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit Russlands), eine 1838 begründete Zeitschrift
 MNR Sportscars, britischer Automobilhersteller

MNR